Bour steht für:

 Bour (Helperknapp), Dorf in der Gemeinde Helperknapp, Kanton Mersch, Luxemburg
 Bøur, Ort auf Vágar, Färöer
 Bour-Davis, US-amerikanische Automarke

Bour [] ist der Familienname folgender Personen:
 Edmond Bour (1832–1866), französischer Mathematiker
 Ernest Bour (1913–2001), französischer Dirigent
 Igor Bour (* 1984), moldauischer Gewichtheber
 Roger Bour (1947–2020), französischer Zoologe
 Uschi Bour (* 1950), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Buhr
 Bur
 Buer
 Bours